Obzor može značiti:

 Obzor, horizont, linija koja dijeli nebo od zemlje
 Obzor (grad), gradić u Bugarskoj
 Obzor (novine), ime nekoliko hrvatskih novinskih izdanja, kao 'Obzor' u razdoblju 1860. – 1941. (dnevne novine), kao 'Hrvatski obzor' u suvremeno doba (tjednik).